Села:
 Фурманівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Фурманівка — Одеська область, Кілійський район
 Фурманівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район